La temporada 1937 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1937.

Torneos locales

Asociación de Football Profesional de Santiago

División de Honor de la Serie A de la Asociación de Football Profesional de Santiago

División de Honor de la Serie B de la Asociación de Football Profesional de Santiago

Campeonato de Apertura de la Asociación de Football Profesional de Santiago

Campeonato Especial de Receso de la Asociación de Football Profesional de Santiago

Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Campeonato Nacional Amateur de Chile

Campeonato Absoluto de Chile

Selección nacional

Partidos

Partidos no oficiales 

<center>
{| class="wikitable" width=100%
|-bgcolor=#006699 style="color:black;"
!width=16%|Fecha
!width=25%|Lugar
!width=13%|Rival
!width=6%|Marcador
!width=15%|Competencia
!widht=25%|Goles Anotados
|- align=left bgcolor="#ffdddd"
|23 de enero de 1937
| Rosario, Argentina
| Newell's Old Boys
|align=center| 7 - 2
|<center>Amistoso|<small>
|}

Enlaces externos 
 Sitio web oficial ANFP
  The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Temporadas del fútbol chileno